Världsmästerskapet i innebandy för damer 2017 var det elfte världsmästerskapet för damer, och spelades mellan den 1 och 9 december 2017 i Bratislava i Slovakien.

Sverige vann mästerskapet efter finalvinst mot Finland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

13:e–16:e plats

Semifinaler om plats 13–16

Match om 15:e plats

Match om 13: e plats

9:e–12:e plats

Semifinaler om plats 9–12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Referenser

Fotnoter

Externa länkar

2017 i Slovakien
Innebandysäsongen 2017/2018
Innebandy i Slovakien
2017
Internationella sportevenemang i Slovakien
Sportevenemang i Bratislava
Bratislava under 2000-talet